Faxinalense – abitanti di Faxinal dos Guedes
Faxinalense – abitanti di Faxinal